Степан Вдовиченко () — наказной гетман Левобережной Украины в 1668 году, после убийства Ивана Брюховецкого до избрания Демьяна Многогрешного.

Биография 
Достоверных данных о дате рождения и смерти Вдовиченко — не имеется.
 
Был казацким старшиной, генеральным писарем в Войска Запорожского.

В конце сентября 1668 года запорожцы объявили его своим гетманом.
 
Затем, не желая участвовать в сложных гетманских функциях, он вернулся к должности писаря.

Позже собрал войско — до шести тысяч всадников и трёх тысяч пехотинцев, выйдя в авантюрный поход на Перекоп. Был схвачен Иваном Самойловичем и выдан воеводе Ромодановскому. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Примечания

Ссылки 
 Данные на сайте ХРОНОС
 Степан Вдовиченко, гетьман війська запорізького. Козацькі вожді України - Том 2. 
 Свідотства про всіх Гетьманів та інших відомих козаків 

Наказные гетманы